National Board of Review, organització dedicada a l'estudi i promoció del cinema, amb seu a Nova York
 Goma nitrílica (del seu nom en anglès Nitrile Butadiene Rubber), goma sintètica obtinguda per copolimerització de l'acrilonitril amb el butadiè